Municipio de Keene puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Keene (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McKenzie.
 Municipio de Keene (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Keene (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.
 Municipio de Keene (condado de Clay, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Keene (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.